Spamkoning of de vaker gebruikte Engelse term Spam King is de term voor personen of organisaties die bekend zijn door hun spamactiviteiten. 

Enkele wereldwijd bekende spamkoningen zijn:

 Edward Davidson
 Scott Richter
 Robert Soloway
 Sanford Wallace

 
E-mail
Internetcultuur
Reclame